El término Javiña puede hacer referencia a:

 Javiña (Camariñas), parroquia civil española del municipio de Camariñas, provincia de La Coruña, Galicia.
 Xaviña, aldea de la anterior parroquia civil.
 Javiña (Coristanco), parroquia civil española del municipio de Coristanco, provincia de La Coruña, Galicia.
 Xaviña, aldea de la anterior parroquia civil.